Wolverine puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Wolverine, personaje de Marvel Comics.
 Wolverine (cómic), protagonizado por el personaje.
 Wolverine y los X-Men, serie animada de televisión.
 Wolverine (videojuego), videojuego de 1991 para la videoconsola NES.
 The Wolverine, película de 2013 basada en el personaje.
 Wolverine (banda), banda sueca de metal progresivo.
 M10 Wolverine, cazacarros estadounidense.
 , nombre de buques de la armada de Estados Unidos.
 Wolverine (Míchigan), una villa en el condado de Cheboygan, Estados Unidos.
 Wolverine Lake, una villa en en el condado de Oakland, Estados Unidos.